Нижнезо́льский — посёлок в составе Георгиевского района (городского округа) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Госптицефабрика,
 Посёлок Госптицефабрики.

География 
Расстояние до краевого центра: 167 км.

Расстояние до районного центра: 14 км.

История 
Основан 7 ноября 1936 года.

В 1972 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок Госптицефабрики переименован в Нижнезольский.

До 2017 года посёлок входил в упразднённый Урухский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 94 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Медобслуживание осуществляет фельдшерско-акушерский пункт.
 Дом культуры. Открыт 20 ноября 1961 года
 В северо-западной границе посёлка вблизи жилой застройки расположено открытое кладбище площадью 32 тыс. м².

Образование 
 Детский сад № 25 «Росток». Открыт 26 апреля 1964 года
 Средняя общеобразовательная школа № 19. Открыта 1 сентября 1950 года как восьмилетняя общеобразовательная школа № 25
 Детский дом (смешанный) № 7

Примечания 

Населённые пункты Георгиевского района